Zeldzaamheid refereert aan de kwantiteit van een bepaald product, dat in het geval van zeldzaamheid laag is. 

Zeldzaamheid kan ook verwijzen naar: 
Zeldzaamheid (munt), een begrip waarmee de mate waarin een munt voorkomt wordt aangegeven

Zeldzame aarde of zeldzame aardmetalen, zeventien zware scheikundige elementen die van nature op en in de Aarde voorkomen
Zeldzame-aardemagneet, magneten die gebaseerd zijn op zeldzame aarden

Lijst van zeldzame huisdierrassen, lijst van rassen die met uitsterven worden/werden bedreigd
Stichting Zeldzame Huisdierrassen, stichting die tracht om zeldzame huisdierrassen te inventariseren en in stand te houden

Zeldzame ziekte, levensbedreigende of chronisch invaliderende ziekte met een geringe prevalentie
Zeldzame Ziekten Fonds, fonds dat tot doel heeft aandacht en geld te werven voor kinderen en volwassenen met een zeldzame ziekte
Zeldzaam (lied), een lied van Tabitha en Ronnie Flex uit 2020

Zie ook 
Schaarste
Frequentie